ZBT ist eine Abkürzung für:
 Zeebrugge Breakbulk Terminal, Gemeinschaftsunternehmen von International Car Operators und Rhenus, das ein Massenstückgut-Terminal im Noordelijk Insteekdok des Hafens Zeebrugge betreibt
 Zentralstelle Bibliothekstantieme 
 Zentrum für Brennstoffzellen-Technik in Duisburg, Deutschland
 Zimmerberg-Basistunnel, ein Eisenbahn-Tunnelprojekt in der Schweiz

Siehe auch:
 ZBT Appendix, ein bilateraler Rahmenvertrag für den Erdgashandel am Zeebrugge Hub

 
ZBT